Feliks Zbigniew Machnowski (1875-1937), kapitan Wojska Polskiego II RP, wójt gminy Stawczany
 Feliks Henryk Machnowski (1896-), podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie